Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Oscar Serrano-Gamez 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Nicolas Coutelot (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Jean-René Lisnard (semifinali)

 Jean-François Bachelot (quarti di finale)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Julien Benneteau (primo turno)
 Gorka Fraile (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2002